Фрадкина, Елена Михайловна (1901—1981) — советская театральная художница.
 Фрадкина, Сара Яковлевна (1917—2000) — советский и российский филолог.
 Фрадкина, Хана Борисовна (1909—1971) — советский химик.